Ryan O'Marra (né le  à Tokyo au Japon) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en jouant en Ontario et en 2003, il rejoint les Otters d'Érié de la Ligue de hockey de l'Ontario. Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2005 et 2006. Il est repêché par les Islanders de New York en 2005 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Il est alors le premier choix des Islanders ( au total).

En 2005-06, il fait ses premiers matchs dans la Ligue américaine de hockey pour les Sound Tigers de Bridgeport mais retourne en OHL la saison d'après. Il passe en cours de saison des Otters aux Spirit de Saginaw. En 2007, il passe professionnel avec les Falcons de Springfield.

Carrière internationale 
Il est membre de l'équipe du Canada des moins de 20 ans de hockey sur glace et participe à ce titre au championnat du monde junior 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 ||Raiders de Georgetown|| LHJPO|| 3|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| - ||-
|-
| 2002-2003 || Derbys de Streetsville || LHJPO || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -||- || -
|-
| 2003-2004 || Otters d'Érié|| LHO|| 63|| 16|| 16|| 32|| 33|| 9|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
| 2004-2005 || Otters d'Érié || LHO || 64|| 25|| 38|| 63|| 60|| 6|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 2005-2006 || Otters d'Érié || LHO || 61|| 27|| 50|| 77|| 134|| 5|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2005-2006 || Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 8|| 4|| 1|| 5|| 4|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Otters d'Érié || LHO || 13|| 8|| 6|| 14|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Spirit de Saginaw|| LHO || 33|| 18|| 19|| 37|| 48|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2007-2008 || Falcons de Springfield|| LAH || 31|| 2|| 7|| 9|| 31|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2007-2008 ||Thunder de Stockton || ECHL || 24|| 11|| 9|| 20|| 45||6|| 2|| 7|| 9|| 1
|-
| 2008-2009 || Falcons de Springfield|| LAH || 62|| 1|| 9|| 10|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2009-2010 || Falcons de Springfield|| LAH || 74|| 12|| 6|| 18|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Oilers d'Edmonton||  LNH || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2010-2011 || Barons d'Oklahoma City|| LAH || 53|| 2|| 20|| 22|| 49|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2010-2011 || Oilers d'Edmonton || LNH || 21|| 1|| 4|| 5|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Ducks d'Anaheim || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 40|| 8|| 9|| 17|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Crunch de Syracuse || LAH || 18|| 1|| 2|| 3|| 29|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2012-2013 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 8|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Fassa || Serie A || 7|| 5|| 7|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 9|| 2|| 6|| 8|| 16|| 15|| 7|| 6|| 13|| 60
|-
|2013-2014 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 37|| 11|| 15|| 26|| 85|| 14|| 0|| 8|| 8|| 8
|-
| 2014-2015 || Coventry Blaze || EIHL || 58|| 18|| 33|| 51|| 78|| 4|| 1|| 4|| 5|| 2

| 33 || 1 || 6 || 7 || 17 || - || - || - || - || -

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1987
Naissance à Tokyo
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HC Fassa
Joueur du Vålerenga ishockey
Étudiant de l'Université Athabasca
Attaquant de hockey sur glace